Теколотла има више значења:

 Теколотла (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Теколотла (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теколотла (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теколотла (Апетатитлан де Антонио Карвахал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Теколотла (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теколотла (Томатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику